Wesoła – dzielnica Warszawy
 Warszawa Wesoła – przystanek kolejowy Kolei Mazowieckich i SKM w Warszawie